|-
|(60001)||1999 TG5|| align=right|14,8|| align=right|3,110|| align=right|0,154|| align=right|1,67|| align=right|5,484||MBA||4. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(60002)||1999 TU5|| align=right|13,9|| align=right|2,813|| align=right|0,099|| align=right|5,47|| align=right|4,717||MBA||6. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(60003)||1999 TM7|| align=right|16,5|| align=right|2,154|| align=right|0,173|| align=right|3,58|| align=right|3,161||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(60004)||1999 TC13|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,201|| align=right|2,10|| align=right|5,631||MBA||10. oktober 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60005)||1999 TW15|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,161|| align=right|5,15|| align=right|5,412||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(60006)||1999 TB16|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,166|| align=right|17,13|| align=right|5,487||MBA||13. oktober 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(60007)||1999 TO16|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,126|| align=right|0,46|| align=right|5,465||MBA||13. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(60008)||1999 TP16|| align=right|14,6|| align=right|3,083|| align=right|0,134|| align=right|1,52|| align=right|5,411||MBA||14. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(60009)||1999 TL17|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,100|| align=right|14,86|| align=right|4,064||MBA||15. oktober 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(60010)||1999 TK18|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,344|| align=right|6,44|| align=right|4,484||MBA||13. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(60011)||1999 TA20|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,047|| align=right|4,46|| align=right|4,681||MBA||15. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(60012)||1999 TU26|| align=right|14,7|| align=right|3,011|| align=right|0,153|| align=right|12,79|| align=right|5,224||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60013)||1999 TW26|| align=right|15,9|| align=right|3,031|| align=right|0,191|| align=right|5,80|| align=right|5,277||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60014)||1999 TW27|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,208|| align=right|1,30|| align=right|3,711||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60015)||1999 TD31|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,014|| align=right|5,08|| align=right|4,511||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60016)||1999 TJ33|| align=right|15,6|| align=right|3,081|| align=right|0,093|| align=right|9,99|| align=right|5,406||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60017)||1999 TP36|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,054|| align=right|9,94|| align=right|5,289||MBA||12. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60018)||1999 TN37|| align=right|16,0|| align=right|2,463|| align=right|0,238|| align=right|7,91|| align=right|3,864||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60019)||1999 TW38|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,224|| align=right|9,76|| align=right|5,689||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60020)||1999 TN39|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,103|| align=right|8,81|| align=right|4,574||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60021)||1999 TT42|| align=right|15,2|| align=right|3,129|| align=right|0,095|| align=right|5,35|| align=right|5,534||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60022)||1999 TX44|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,036|| align=right|7,86|| align=right|5,361||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60023)||1999 TC45|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,192|| align=right|10,66|| align=right|5,448||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60024)||1999 TW47|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,140|| align=right|1,78|| align=right|5,309||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60025)||1999 TY52|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,204|| align=right|0,82|| align=right|5,691||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60026)||1999 TC72|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,136|| align=right|4,62|| align=right|5,648||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60027)||1999 TP80|| align=right|16,6|| align=right|2,522|| align=right|0,136|| align=right|2,56|| align=right|4,004||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60028)||1999 TB81|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,094|| align=right|4,40|| align=right|4,335||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60029)||1999 TM88|| align=right|14,0|| align=right|3,189|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|5,693||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60030)||1999 TE89|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,075|| align=right|5,67|| align=right|4,583||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60031)||1999 TH89|| align=right|15,2|| align=right|3,033|| align=right|0,158|| align=right|2,97|| align=right|5,282||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60032)||1999 TJ92|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,223|| align=right|7,46|| align=right|4,668||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60033)||1999 TV92|| align=right|17,1|| align=right|2,158|| align=right|0,117|| align=right|4,33|| align=right|3,169||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60034)||1999 TX92|| align=right|16,6|| align=right|2,361|| align=right|0,157|| align=right|5,82|| align=right|3,628||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60035)||1999 TO93|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,155|| align=right|5,12|| align=right|4,189||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60036)||1999 TD94|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,149|| align=right|5,72|| align=right|5,483||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60037)||1999 TH94|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,248|| align=right|2,95|| align=right|3,690||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60038)||1999 TR94|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,183|| align=right|9,45|| align=right|5,708||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60039)||1999 TS94|| align=right|17,1|| align=right|2,365|| align=right|0,179|| align=right|4,73|| align=right|3,637||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60040)||1999 TK96|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,045|| align=right|6,90|| align=right|4,510||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60041)||1999 TF100|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,078|| align=right|8,29|| align=right|5,597||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60042)||1999 TF102|| align=right|13,3|| align=right|3,564|| align=right|0,054|| align=right|18,10|| align=right|6,728||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60043)||1999 TT102|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,255|| align=right|16,98|| align=right|5,640||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60044)||1999 TA103|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,186|| align=right|15,57|| align=right|5,381||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60045)||1999 TD104|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,178|| align=right|13,02|| align=right|4,109||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60046)||1999 TL104|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|4,57|| align=right|3,723||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60047)||1999 TQ104|| align=right|14,1|| align=right|2,998|| align=right|0,043|| align=right|9,35|| align=right|5,191||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60048)||1999 TS104|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,163|| align=right|3,08|| align=right|3,318||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60049)||1999 TW105|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,115|| align=right|21,39|| align=right|5,735||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60050)||1999 TJ106|| align=right|14,3|| align=right|3,187|| align=right|0,089|| align=right|18,85|| align=right|5,689||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60051)||1999 TN106|| align=right|14,2|| align=right|3,114|| align=right|0,154|| align=right|21,47|| align=right|5,494||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60052)||1999 TM107|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,071|| align=right|8,46|| align=right|5,349||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60053)||1999 TB109|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,035|| align=right|15,07|| align=right|5,511||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60054)||1999 TF110|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,154|| align=right|3,92|| align=right|3,259||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60055)||1999 TB112|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,089|| align=right|2,91|| align=right|4,609||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60056)||1999 TG116|| align=right|15,5|| align=right|3,056|| align=right|0,216|| align=right|1,11|| align=right|5,342||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60057)||1999 TZ117|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,132|| align=right|13,19|| align=right|5,477||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60058)||1999 TE118|| align=right|16,3|| align=right|2,760|| align=right|0,033|| align=right|3,53|| align=right|4,586||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60059)||1999 TG118|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,150|| align=right|4,68|| align=right|3,458||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60060)||1999 TS118|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,072|| align=right|4,45|| align=right|4,529||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60061)||1999 TY118|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,116|| align=right|2,06|| align=right|3,293||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60062)||1999 TE119|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,184|| align=right|2,25|| align=right|5,585||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60063)||1999 TN121|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,215|| align=right|8,46|| align=right|5,098||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60064)||1999 TG123|| align=right|15,3|| align=right|2,839|| align=right|0,033|| align=right|2,90|| align=right|4,782||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60065)||1999 TR123|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,191|| align=right|13,43|| align=right|5,637||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60066)||1999 TM124|| align=right|15,3|| align=right|3,087|| align=right|0,175|| align=right|2,42|| align=right|5,423||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60067)||1999 TH126|| align=right|15,5|| align=right|3,064|| align=right|0,164|| align=right|4,32|| align=right|5,362||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60068)||1999 TN127|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,121|| align=right|2,14|| align=right|5,452||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60069)||1999 TK129|| align=right|15,8|| align=right|2,899|| align=right|0,163|| align=right|8,78|| align=right|4,935||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60070)||1999 TY129|| align=right|17,4|| align=right|2,354|| align=right|0,195|| align=right|1,75|| align=right|3,612||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60071)||1999 TY131|| align=right|16,1|| align=right|2,867|| align=right|0,102|| align=right|1,05|| align=right|4,854||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60072)||1999 TN132|| align=right|18,0|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|2,53|| align=right|3,624||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60073)||1999 TQ135|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,072|| align=right|1,48|| align=right|5,226||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60074)||1999 TV137|| align=right|16,5|| align=right|2,513|| align=right|0,070|| align=right|2,06|| align=right|3,984||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60075)||1999 TZ142|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,160|| align=right|13,52|| align=right|5,066||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60076)||1999 TC143|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,168|| align=right|2,85|| align=right|3,759||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60077)||1999 TZ143|| align=right|14,9|| align=right|3,008|| align=right|0,111|| align=right|15,01|| align=right|5,216||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60078)||1999 TS146|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,031|| align=right|10,29|| align=right|5,520||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60079)||1999 TB147|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,098|| align=right|11,45|| align=right|5,483||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60080)||1999 TG149|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,139|| align=right|13,14|| align=right|5,789||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60081)||1999 TV149|| align=right|16,1|| align=right|2,727|| align=right|0,056|| align=right|4,15|| align=right|4,503||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60082)||1999 TL150|| align=right|15,2|| align=right|2,780|| align=right|0,048|| align=right|3,83|| align=right|4,634||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60083)||1999 TG151|| align=right|14,9|| align=right|2,930|| align=right|0,087|| align=right|4,90|| align=right|5,015||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60084)||1999 TT151|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,040|| align=right|2,82|| align=right|4,630||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60085)||1999 TA152|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,219|| align=right|13,11|| align=right|5,373||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60086)||1999 TC152|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,122|| align=right|6,29|| align=right|3,682||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60087)||1999 TY152|| align=right|15,1|| align=right|2,970|| align=right|0,104|| align=right|10,04|| align=right|5,117||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60088)||1999 TR153|| align=right|15,4|| align=right|3,061|| align=right|0,230|| align=right|3,11|| align=right|5,355||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60089)||1999 TK154|| align=right|15,2|| align=right|2,926|| align=right|0,153|| align=right|8,73|| align=right|5,003||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60090)||1999 TC156|| align=right|16,7|| align=right|2,263|| align=right|0,126|| align=right|5,34|| align=right|3,405||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60091)||1999 TG156|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,114|| align=right|4,15|| align=right|4,430||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60092)||1999 TJ157|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,055|| align=right|1,72|| align=right|5,283||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60093)||1999 TR157|| align=right|14,7|| align=right|3,253|| align=right|0,017|| align=right|8,10|| align=right|5,866||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60094)||1999 TQ161|| align=right|15,6|| align=right|2,944|| align=right|0,067|| align=right|2,99|| align=right|5,051||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60095)||1999 TX162|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,115|| align=right|4,17|| align=right|5,602||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60096)||1999 TG166|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,150|| align=right|9,44|| align=right|3,469||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60097)||1999 TZ166|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,222|| align=right|4,45|| align=right|3,601||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60098)||1999 TM170|| align=right|15,0|| align=right|2,887|| align=right|0,082|| align=right|11,64|| align=right|4,906||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60099)||1999 TW173|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,105|| align=right|3,06|| align=right|4,441||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60100)||1999 TV175|| align=right|15,9|| align=right|2,805|| align=right|0,034|| align=right|2,91|| align=right|4,698||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60101)||1999 TJ176|| align=right|15,0|| align=right|3,057|| align=right|0,110|| align=right|1,51|| align=right|5,344||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60102)||1999 TY182|| align=right|16,7|| align=right|2,214|| align=right|0,215|| align=right|3,42|| align=right|3,294||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60103)||1999 TP187|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,051|| align=right|14,53|| align=right|5,331||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60104)||1999 TZ194|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,095|| align=right|1,47|| align=right|5,157||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60105)||1999 TJ197|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,091|| align=right|2,97|| align=right|3,574||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60106)||1999 TT201|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,064|| align=right|6,47|| align=right|4,491||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60107)||1999 TY201|| align=right|14,4|| align=right|3,358|| align=right|0,063|| align=right|13,53|| align=right|6,152||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60108)||1999 TF205|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,082|| align=right|10,94|| align=right|5,497||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60109)||1999 TO212|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,141|| align=right|3,61|| align=right|5,480||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60110)||1999 TB213|| align=right|14,7|| align=right|2,814|| align=right|0,089|| align=right|3,29|| align=right|4,720||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60111)||1999 TL213|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,105|| align=right|10,18|| align=right|5,374||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60112)||1999 TZ216|| align=right|17,3|| align=right|2,121|| align=right|0,165|| align=right|1,93|| align=right|3,089||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60113)||1999 TB217|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,103|| align=right|10,83|| align=right|4,335||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60114)||1999 TD222|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,119|| align=right|14,11|| align=right|5,486||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60115)||1999 TK222|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,111|| align=right|9,09|| align=right|5,108||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60116)||1999 TW222|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,074|| align=right|11,18|| align=right|5,183||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60117)||1999 TZ222|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,065|| align=right|9,31|| align=right|5,455||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60118)||1999 TQ223|| align=right|16,8|| align=right|2,235|| align=right|0,140|| align=right|4,89|| align=right|3,341||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60119)||1999 TU223|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,250|| align=right|12,81|| align=right|4,363||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60120)||1999 TW227|| align=right|15,8|| align=right|3,036|| align=right|0,114|| align=right|1,33|| align=right|5,288||MBA||1. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60121)||1999 TE235|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,109|| align=right|2,72|| align=right|3,776||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60122)||1999 TU239|| align=right|14,5|| align=right|3,086|| align=right|0,088|| align=right|10,65|| align=right|5,419||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60123)||1999 TU240|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,150|| align=right|6,23|| align=right|5,609||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60124)||1999 TG243|| align=right|14,1|| align=right|3,138|| align=right|0,203|| align=right|18,94|| align=right|5,559||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60125)||1999 TW246|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,044|| align=right|1,59|| align=right|5,065||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60126)||1999 TU251|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,024|| align=right|4,45|| align=right|4,638||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60127)||1999 TQ254|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,089|| align=right|14,65|| align=right|5,709||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60128)||1999 TS254|| align=right|13,8|| align=right|3,237|| align=right|0,057|| align=right|16,74|| align=right|5,824||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60129)||1999 TG256|| align=right|15,4|| align=right|3,101|| align=right|0,096|| align=right|11,25|| align=right|5,459||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60130)||1999 TP256|| align=right|15,5|| align=right|3,017|| align=right|0,080|| align=right|1,98|| align=right|5,240||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60131)||1999 TY256|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,061|| align=right|4,73|| align=right|5,495||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60132)||1999 TN259|| align=right|15,0|| align=right|3,235|| align=right|0,117|| align=right|2,37|| align=right|5,818||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60133)||1999 TM266|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,048|| align=right|13,70|| align=right|4,374||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60134)||1999 TO272|| align=right|15,4|| align=right|3,046|| align=right|0,086|| align=right|9,38|| align=right|5,316||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60135)||1999 TS279|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,132|| align=right|1,28|| align=right|5,730||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60136)||1999 TV279|| align=right|14,5|| align=right|3,235|| align=right|0,154|| align=right|2,05|| align=right|5,817||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60137)||1999 TC280|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,154|| align=right|2,55|| align=right|5,715||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60138)||1999 TV280|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|3,36|| align=right|3,574||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60139)||1999 TP285|| align=right|16,9|| align=right|2,141|| align=right|0,101|| align=right|4,54|| align=right|3,132||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60140)||1999 TA288|| align=right|15,8|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|2,62|| align=right|5,212||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60141)||1999 TE290|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,220|| align=right|15,78|| align=right|5,510||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60142)||1999 TS290|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,090|| align=right|10,52|| align=right|5,646||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60143)||1999 TV292|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,125|| align=right|6,83|| align=right|5,444||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60144)||1999 TN293|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,145|| align=right|7,98|| align=right|4,139||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60145)||1999 TB313|| align=right|17,6|| align=right|2,292|| align=right|0,110|| align=right|2,18|| align=right|3,469||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60146)||1999 TF316|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,155|| align=right|5,15|| align=right|4,089||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60147)||1999 TC320|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,098|| align=right|8,62|| align=right|5,454||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60148)||1999 US1|| align=right|15,9|| align=right|2,944|| align=right|0,048|| align=right|0,97|| align=right|5,050||MBA||16. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(60149)||1999 UC2|| align=right|15,1|| align=right|2,925|| align=right|0,076|| align=right|2,40|| align=right|5,003||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60150)||1999 UY2|| align=right|16,9|| align=right|2,194|| align=right|0,156|| align=right|4,38|| align=right|3,250||MBA||19. oktober 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(60151)||1999 UZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,208|| align=right|6,00|| align=right|3,341||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60152)||1999 UG13|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,061|| align=right|9,49|| align=right|5,351||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60153)||1999 UV13|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,143|| align=right|4,21|| align=right|5,616||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60154)||1999 UB14|| align=right|17,1|| align=right|2,348|| align=right|0,223|| align=right|3,37|| align=right|3,597||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60155)||1999 UJ17|| align=right|15,0|| align=right|3,137|| align=right|0,073|| align=right|5,28|| align=right|5,555||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60156)||1999 UK18|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,078|| align=right|2,59|| align=right|4,527||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60157)||1999 UT23|| align=right|13,9|| align=right|3,130|| align=right|0,192|| align=right|15,25|| align=right|5,537||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60158)||1999 UH24|| align=right|13,7|| align=right|3,259|| align=right|0,036|| align=right|15,06|| align=right|5,884||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60159)||1999 UL24|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,220|| align=right|9,29|| align=right|4,392||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60160)||1999 UQ25|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,143|| align=right|4,01|| align=right|4,571||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60161)||1999 UZ25|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,157|| align=right|2,72|| align=right|3,240||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60162)||1999 UE26|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,144|| align=right|9,93|| align=right|5,359||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60163)||1999 UE28|| align=right|14,9|| align=right|3,199|| align=right|0,115|| align=right|5,03|| align=right|5,720||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60164)||1999 UF28|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,052|| align=right|1,85|| align=right|5,009||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60165)||1999 UZ30|| align=right|14,9|| align=right|3,260|| align=right|0,161|| align=right|2,60|| align=right|5,886||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60166)||1999 UC31|| align=right|15,7|| align=right|3,241|| align=right|0,137|| align=right|2,70|| align=right|5,834||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60167)||1999 UN33|| align=right|14,2|| align=right|2,793|| align=right|0,147|| align=right|7,10|| align=right|4,666||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60168)||1999 UV41|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,037|| align=right|5,07|| align=right|4,512||MBA||19. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60169)||1999 UH44|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,052|| align=right|7,41|| align=right|3,423||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60170)||1999 US45|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,041|| align=right|6,49|| align=right|3,625||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60171)||1999 UP47|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,072|| align=right|7,83|| align=right|5,142||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60172)||1999 UY48|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,063|| align=right|15,60|| align=right|5,614||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60173)||1999 UV50|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,039|| align=right|7,38|| align=right|4,637||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60174)||1999 UV56|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,150|| align=right|3,05|| align=right|5,444||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(60175)||1999 VQ1|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,207|| align=right|15,99|| align=right|5,600||MBA||3. november 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(60176)||1999 VY5|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,143|| align=right|8,57|| align=right|3,370||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60177)||1999 VU6|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|3,485||MBA||8. november 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(60178)||1999 VY6|| align=right|15,3|| align=right|2,517|| align=right|0,207|| align=right|13,63|| align=right|3,993||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60179)||1999 VE7|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,171|| align=right|2,58|| align=right|5,400||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60180)||1999 VK8|| align=right|15,3|| align=right|3,095|| align=right|0,184|| align=right|1,08|| align=right|5,444||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60181)||1999 VV9|| align=right|13,8|| align=right|3,106|| align=right|0,215|| align=right|17,85|| align=right|5,473||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60182)||1999 VS10|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,104|| align=right|7,46|| align=right|3,623||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60183)||1999 VR11|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,083|| align=right|3,18|| align=right|4,927||MBA||5. november 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(60184)||1999 VM16|| align=right|15,7|| align=right|2,738|| align=right|0,070|| align=right|12,68|| align=right|4,530||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60185)||1999 VY21|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,088|| align=right|2,35|| align=right|3,361||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|60186 Las Cruces||1999 VH22|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,189|| align=right|14,83|| align=right|5,632||MBA||13. november 1999||Jornada||D. S. Dixon; J. Stevens
|-
|(60187)||1999 VL23|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,265|| align=right|23,61|| align=right|3,406||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60188)||1999 VH25|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,171|| align=right|3,25|| align=right|3,561||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60189)||1999 VM27|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,116|| align=right|13,23|| align=right|5,491||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60190)||1999 VG31|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,022|| align=right|10,31|| align=right|5,470||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60191)||1999 VP35|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,083|| align=right|5,92|| align=right|3,851||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60192)||1999 VU42|| align=right|16,7|| align=right|2,303|| align=right|0,212|| align=right|4,18|| align=right|3,494||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60193)||1999 VJ43|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,111|| align=right|5,96|| align=right|3,445||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60194)||1999 VU43|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,271|| align=right|1,36|| align=right|5,516||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60195)||1999 VM44|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,056|| align=right|4,47|| align=right|4,475||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60196)||1999 VG52|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,076|| align=right|3,31|| align=right|4,640||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60197)||1999 VO52|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,194|| align=right|11,74|| align=right|4,121||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60198)||1999 VT54|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,037|| align=right|9,61|| align=right|4,505||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60199)||1999 VF56|| align=right|16,6|| align=right|2,380|| align=right|0,206|| align=right|2,13|| align=right|3,672||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60200)||1999 VV56|| align=right|15,3|| align=right|3,067|| align=right|0,291|| align=right|2,68|| align=right|5,370||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60201)||1999 VD58|| align=right|15,2|| align=right|2,813|| align=right|0,120|| align=right|5,20|| align=right|4,718||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60202)||1999 VU58|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,168|| align=right|11,31|| align=right|5,629||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60203)||1999 VK59|| align=right|17,3|| align=right|2,286|| align=right|0,143|| align=right|0,87|| align=right|3,455||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60204)||1999 VO63|| align=right|14,1|| align=right|2,921|| align=right|0,071|| align=right|0,89|| align=right|4,992||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60205)||1999 VS64|| align=right|14,8|| align=right|3,225|| align=right|0,093|| align=right|5,39|| align=right|5,792||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60206)||1999 VZ68|| align=right|17,1|| align=right|2,281|| align=right|0,153|| align=right|4,66|| align=right|3,445||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60207)||1999 VA69|| align=right|15,4|| align=right|2,899|| align=right|0,058|| align=right|2,53|| align=right|4,935||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60208)||1999 VQ72|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,148|| align=right|4,50|| align=right|5,667||MBA||15. november 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(60209)||1999 VR75|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,149|| align=right|1,13|| align=right|4,162||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60210)||1999 VN76|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,171|| align=right|3,09|| align=right|3,607||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60211)||1999 VX77|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|3,581||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60212)||1999 VB79|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,013|| align=right|7,96|| align=right|5,573||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60213)||1999 VE79|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,064|| align=right|5,49|| align=right|3,661||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60214)||1999 VO81|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,227|| align=right|13,91|| align=right|5,256||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60215)||1999 VQ81|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,209|| align=right|4,34|| align=right|3,589||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60216)||1999 VG82|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,317|| align=right|4,34|| align=right|3,617||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60217)||1999 VC89|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,085|| align=right|3,26|| align=right|3,713||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60218)||1999 VP92|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,164|| align=right|3,38|| align=right|5,547||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60219)||1999 VY93|| align=right|16,2|| align=right|3,023|| align=right|0,071|| align=right|3,32|| align=right|5,255||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60220)||1999 VA95|| align=right|16,4|| align=right|2,528|| align=right|0,074|| align=right|3,48|| align=right|4,018||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60221)||1999 VY96|| align=right|16,4|| align=right|2,759|| align=right|0,096|| align=right|2,45|| align=right|4,581||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60222)||1999 VB115|| align=right|13,9|| align=right|3,071|| align=right|0,082|| align=right|8,88|| align=right|5,380||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60223)||1999 VD118|| align=right|16,0|| align=right|2,833|| align=right|0,064|| align=right|2,91|| align=right|4,768||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60224)||1999 VE118|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,252|| align=right|4,08|| align=right|4,087||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60225)||1999 VK122|| align=right|17,1|| align=right|2,176|| align=right|0,154|| align=right|8,02|| align=right|3,209||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60226)||1999 VF126|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,010|| align=right|2,78|| align=right|4,536||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60227)||1999 VD133|| align=right|14,8|| align=right|3,075|| align=right|0,141|| align=right|11,13|| align=right|5,392||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60228)||1999 VL145|| align=right|14,7|| align=right|2,996|| align=right|0,116|| align=right|9,96|| align=right|5,185||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60229)||1999 VZ145|| align=right|17,7|| align=right|2,269|| align=right|0,034|| align=right|3,34|| align=right|3,417||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60230)||1999 VD146|| align=right|16,3|| align=right|2,533|| align=right|0,129|| align=right|13,37|| align=right|4,031||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60231)||1999 VK148|| align=right|15,8|| align=right|2,933|| align=right|0,133|| align=right|2,12|| align=right|5,022||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60232)||1999 VL148|| align=right|14,4|| align=right|3,959|| align=right|0,214|| align=right|8,16|| align=right|7,876||HLD||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60233)||1999 VZ153|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,178|| align=right|12,16|| align=right|4,430||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60234)||1999 VK157|| align=right|17,4|| align=right|1,939|| align=right|0,122|| align=right|20,30|| align=right|2,700||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60235)||1999 VO163|| align=right|13,5|| align=right|3,498|| align=right|0,085|| align=right|10,38|| align=right|6,543||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60236)||1999 VH165|| align=right|15,7|| align=right|3,062|| align=right|0,043|| align=right|4,11|| align=right|5,357||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60237)||1999 VS167|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,133|| align=right|4,53|| align=right|3,594||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60238)||1999 VQ174|| align=right|16,2|| align=right|2,528|| align=right|0,137|| align=right|11,22|| align=right|4,018||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60239)||1999 VE176|| align=right|16,3|| align=right|2,251|| align=right|0,129|| align=right|7,10|| align=right|3,377||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60240)||1999 VO178|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,049|| align=right|7,57|| align=right|4,562||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60241)||1999 VJ180|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,236|| align=right|6,71|| align=right|3,415||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60242)||1999 VJ184|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,074|| align=right|4,05|| align=right|4,400||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60243)||1999 VM184|| align=right|15,3|| align=right|2,645|| align=right|0,077|| align=right|5,64|| align=right|4,301||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60244)||1999 VN186|| align=right|16,9|| align=right|2,284|| align=right|0,122|| align=right|7,69|| align=right|3,452||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60245)||1999 VA190|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,062|| align=right|6,12|| align=right|3,532||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60246)||1999 VP190|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,142|| align=right|5,91|| align=right|3,664||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(60247)||1999 VW193|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,110|| align=right|12,23|| align=right|4,363||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(60248)||1999 VW197|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|11,76|| align=right|3,821||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(60249)||1999 VC199|| align=right|13,8|| align=right|3,219|| align=right|0,105|| align=right|18,17|| align=right|5,775||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60250)||1999 VO200|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,125|| align=right|17,66|| align=right|5,530||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov